Judgement Day bezeichnet:

 ein US-amerikanischer Katastrophenfilm, siehe Judgement Day – Der jüngste Tag
 eine niederländische Death-Metal-Band, siehe Judgement Day (niederländische Band)
 eine US-amerikanische Metal-Band, siehe Judgement Day (US-amerikanische Band)
 einen US-amerikanischen Dokumentarfilm, siehe Judgment Day: Intelligent Design on Trial
 den englischen Begriff für das Jüngste Gericht
 den englischen Untertitel des US-amerikanischen Spielfilms Terminator 2 – Tag der Abrechnung